Al-Mansura – miasto w Egipcie
 Al-Mansura – miejscowość w Algierii w Prowincji Tilimsan
 Al-Mansura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Akki
 Al-Mansura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Hajfy
 Al-Mansura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Ramli
 Al-Mansura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Safedu
 Al-Mansura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Tyberiady
 Al-Mansura – miejscowość w Syrii w muhafazie Ar-Rakka
 Al-Mansura – jednostka administracyjna trzeciego rzędu (nahijja) dystryktu As-Saura w muhafazie Ar-Rakka w Syrii
 Al-Mansura – miejscowość w Syrii w muhafazie Hama
 Al-Mansura – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek

 Al-Mansura – miejscowość w Tunezji w Gubernatorstwie Nabul
 Al-Mansura – miejscowość w Tunezji w Gubernatorstwie Mahdija

Zobacz też
 Mansura – strona ujednoznaczniająca